Božje drvce može označavati:
 Božje drvce, Lonicera caprifolium L., prava kozja krv, biljna vrsta iz porodice Caprifoliaceae.
 Božje drvce, Artemisia abrotanum L. gorkasti pelin, biljna vrsta iz porodice Asteraceae
 Božje drvce, Achillea millefolium L., Obični stolisnik, biljna vrsta iz porodice Asteraceae